Catherine – forma inglese del nome proprio di persona Caterina
Catherine – videogioco
Catherine – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nello stato dell'Alabama, nella contea di Wilcox
Catherine – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Colorado, nella contea di Garfield
Catherine – romanzo di Karen Cushman del 1994
Catherine – serie di sette romanzi scritti da Juliette Benzoni tra il 1963 e il 1978
Catherine (Catherine Called Birdy) – film del 2022 diretto da Lena Dunham